Barušići je naselje u Republici Hrvatskoj, u sastavu Grada Buzeta, Istarska županija.

Stanovništvo

Prema popisu stanovništva iz 2001. godine, naselje je imalo 101 stanovnika te 28 obiteljskih kućanstava.

Prema popisu stanovništva iz 2011. godine, naselje je imalo 95 stanovnika.

Izvori

Naselja u Istarskoj županiji